Булино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Булино — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Россия 
 Булино — деревня в Макарьевском районе Костромской области.
 Булино — деревня в Руднянском районе Смоленской области.

Фамилия 
Булино́ () — французская фамилия. Известные носители:

 Булино, Вильфрид (род.1970) — французский легкоатлет-многоборец.